Deux classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de classe Lion :
 la , une classe de deux croiseurs de bataille en service entre 1912 et 1920 ;
 la , une classe de six cuirassés dont seulement deux seront mis en chantier sans être finis, les bateaux ne seront jamais construits de par la fin de la Seconde Guerre mondiale.